Viva é um canal de televisão por assinatura brasileiro de entretenimento pertencente à divisão de canais de TV a cabo do Grupo Globo. Foi inaugurado no dia 18 de maio de 2010 e está presente nas operadoras de televisão a cabo e satélite Sky, Claro TV, Vivo TV, Oi TV e TV Alphaville. Exibe minisséries, seriados, novelas e programas de variedades que foram produzidos pela TV Globo.

História 
No dia 18 de maio de 2010, foi inaugurado o Viva, da empresa de TV por assinatura Canais Globo, antiga Globosat. O canal tem como princípio, desde sua estreia, dedicar grande parte de sua programação a programas de televisão exibidos originalmente na TV Globo. O objetivo inicial do canal era o de atingir o público de mulheres, com mais de 35 anos, de todas as classes sociais. 

A grade de programação, na época da inauguração, era composta por reprises de telenovelas e outros programas do arquivo da TV Globo, reexibição de programas atuais daquela TV e do canal GNT em horários alternativos, além de “enlatados” dublados, ficando no ar até maio de 2012. Quando o canal estreou, duas novelas foram escolhidas para representar o gênero, como será exposto a seguir. Além disso, o canal dedicou o horário das 23h45 para minisséries da TV Globo. A partir de julho de 2011, o horário das minisséries foi remanejado para as 23h15.

Muitos programas humorísticos da TV Globo também foram exibidos no canal ao longo de sua trajetória, com algumas ainda sendo exibidos atualmente, sendo eles: A Turma do Didi, Aventuras de Didi, Chico Total, A Comédia da Vida Privada, TV Pirata, Viva o Gordo, Brasil Legal, Toma Lá Dá Cá, Minha Nada Mole Vida, Casos e Acasos, Sob Nova Direção, Ó Pai, Ó, Dicas de um Sedutor, Faça Sua História, O Belo e as Feras, Os Trapalhões, Zorra Total, A Grande Família, Chapa Quente, Os Caras de Pau, Pé na Cova, A Mulher Invisível, Mister Brau, Tapas & Beijos e Sai de Baixo, no ar desde maio de 2010 até, pelo menos, setembro de 2013. Em comemoração aos três anos do canal, foram produzidos e veiculados em agosto de 2013, quatro episódios inéditos dessa série com parte do elenco original. A emissora também exibe desde a fundação a Escolinha do Professor Raimundo, chegando a transmitir uma releitura da mesma em 2015, com os episódios também exibidos pela TV Globo, a qual era co-produtora, em comemoração aos 25 anos do humorístico. Devido a boa repercussão, ganhou novas temporadas até 2020. Também produziu um seriado próprio: Meu Amigo Encosto, em 2014.

A música está presente no Viva desde o início. O primeiro programa musical exibido no canal foi Som Brasil, depois vieram Estação Globo e Globo de Ouro, com o ultimo ganhando duas releituras, sendo a primeira em 2014, recebendo o acréscimo do título Palco Viva, ficando no ar até 2016. A segunda foi ao ar em 2023, em comemoração aos 50 anos do programa, mas reexibindo alguns shows. Quadros do programa Fantástico, cuja duração de cada episódio é pequena, também são exibidos no canal como Retrato Falado, As 50 Leis do Amor e Sexo Oposto. Para o público jovem, a emissora transmitiu e ainda exibe alguns programas, sendo eles: Sítio do Pica Pau Amarelo (com as versões de 1977 e 2001, sendo a última exibindo apenas as três primeiras temporadas), Sandy e Júnior, Caça Talentos, Flora Encantada, Planeta Xuxa, Clara e o Chuveiro do Tempo, Terra dos Meninos Pelados, O Relógio da Aventura, entre outros, além das temporadas antigas e recentes de Malhação. Os realitys shows também já tiveram espaço na emissora, como as reprises da primeira temporada do No Limite e as primeiras temporadas do Big Brother Brasil. 

O canal também produziu programas próprios, com alguns ainda estando no ar, visando homenagear grandes nomes da televisão brasileira, sendo eles: Reviva, Damas da TV, Viva o Sucesso, Rebobina, Grandes Atores, As Vilãs Que Amamos, As Crianças Que Amamos, É Tudo Novela!, Os Casais Que Amamos, Donos da História, Orgulho Além da Tela, Os Comediantes que Amamos, entre outros. 

Durante o Carnaval de 2014, a emissora transmitiu os desfiles do Grupo de Acesso e das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, sendo essa a sua primeira transmissão ao vivo. O canal também transmitiu o 26° Prêmio da Música Brasileira em 2015.

Em 18 de maio de 2014, em comemoração aos 4 anos do canal, é lançado a sua versão em alta definição, estando disponível inicialmente em algumas operadoras em simulcast a versão SD. Junto com o sinal HD, a emissora lança sua nova identificação visual.

Durante a exibição de Bebê a Bordo (1988-1989), o canal em 30 de abril de 2018, começou a compactar os capítulos a partir do 91, resumindo até 11 episódios em 5, numa atitude inédita que irritou seus telespectadores. Por não ter explicação aparente, o jornalista Maurício Stycer, do UOL, afirma em crítica que o Viva usa "lógica de TV aberta" para fazer os cortes: "a trama de Carlos Lombardi estaria provocando fuga de espectadores". Cristina Padiglone, no site Telepadi, sugere que a trama foi rejeitada pela audiência conservadora e fez alusão aos cortes realizados em Perigosas Peruas e Celebridade, encurtadas em suas exibições no Vale a Pena Ver de Novo por baixas audiências. Após as queixas, o Viva se pronunciou nas redes sociais afirmando que a telenovela será exibida na íntegra a partir de 7 de maio até 15 de julho, na plataforma Viva Play. Na TV, Bebê a Bordo continuará sendo exibida editada.

Em 2019, o canal optou por exibir a versão internacional em 150 capítulos de Terra Nostra (1999-2000), devido às questões burocráticas quanto aos direitos das trilhas sonoras (em sua maioria italianas), sendo a segunda telenovela a ir ao ar totalmente editada no canal.

Durante a reprise de Da Cor do Pecado (2004) em 2021, que tem um título com expressão considerada racista, o Viva passou a exibir uma "cartela de contexto da época", avisando aos telespectadores ao final de cada novela que "esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada". Tal aviso foi estendido à toda programação seguinte à novela. A emissora também foi acusada de censura, por esconder o título da novela nas chamadas e em seu canal oficial no youtube.

Em 2022, exibiu Caminho das Índias (2009), sendo a primeira telenovela a ser transmitida em alta definição (HDTV) no canal, uma vez que desde 2014 todas as produções do canal são exibidas em 16:9 esticado, para se adequar aos modelos mais modernos dos televisores, com exceção de alguns especiais e produções mais recentes. Também passou a exibir novelas mexicanas na grade, através de uma parceria firmada com a TelevisaUnivision em 2021. Entre os textos adquiridos, foram ao ar: Marimar, A Usurpadora, Maria do Bairro e Amar a Morte. 

Em 2023, o canal passou a reexibir o Xou da Xuxa, que era uma das atrações mais pedidas da emissora, voltando a exibir programas de auditório desde a saída dos mesmos em 2019 com a reformulação do canal, quando passou a focar exclusivamente em filmes, séries/minisséries, sitcoms, telenovelas, reprises de especiais da Globo e alguns programas próprios. A exibição só foi possível em ocasião ao aniversário de 60 anos de Xuxa Meneghel, sendo também o segundo programa da Rainha dos Baixinhos a ser exibido na emissora, uma vez que entre os anos de 2014 e 2015, foi reexibido o Planeta Xuxa, que saiu do ar com a transferência de Xuxa para a RecordTV, onde ficaria até 2021.

Programas 

O canal tem grande ênfase na exibição de produções dramatúrgicas da TV Globo, como novelas, séries e minisséries — incluindo as tramas de sucesso nas faixas das seis, sete e oito, séries de humor e tramas infantis, além de produções exibidas dentro do Fantástico como interprogramas e especiais de fim de ano ou de alguma ocasião especial. Também eram exibidos programas de auditório e programas de variedades. Até 2017, tais atrações eram exibições de programas recentes, sendo substituídas por programas de suas primeiras exibições. Em 2019, a emissora deixa de exibir a íntegra dos programas recentes da Globo, focando exclusivamente em séries, minisséries, filmes (até 2020), telenovelas e algumas produções próprias com foco em produtos globais. O conteúdo estrangeiro que era exibido no canal, também deixa a grade, mas em 2020, retornando em 2022 com a novela mexicana Marimar.

O canal exibe sete faixas fixas e uma especial de telenovelas, nos horários de 11h45 (faixa especial, onde passaram as novelas Estrela-Guia, em homenagem aos 30 anos de carreira da dupla Sandy & Junior em 2019 e A Sucessora, em homenagem ao autor Manoel Carlos, que completava 90 anos em 2023), 12h45 (tramas voltadas ao público jovem), 14h40 (tramas mais antigas), 15h30 (novelas de maior apelo), 16h20 (temporadas antigas de Malhação), 16h50 (temporadas recentes de Malhação), 20h30 (novelas mexicanas) e 22h50 (tramas de maior sucesso), com reprises em horários alternativos como 2h (horário das 11h45), 10h45 e 11h15 (essas duas faixas voltadas à Malhação), 13h30 (horário das 23h), 23h45 (horário das 15h30), 0h35 (horário das 14h40) e 1h20 (horário das 12h45), além de maratonas aos sábados de 7h30 ás 11h45, esta voltada aos textos mexicanos e aos domingos das quatro faixas do canal das 9h25 ás 6h.

Logotipos 

 2010 - 2012: O primeiro logotipo era uma esfera na cor rosa e laranja, com a palavra Canal Viva dentro.
 2012 - 2014: As cores rosa e laranja ficam mais fortes e menos translúcidas, e o canal começou a se chamar apenas de "Viva".
 2014 - 2018: A esfera passa a ser dividida nas cores azul, amarelo, roxo, laranja e verde, seguindo um turno específico. Fazendo parte da mudança, a logo deixa de ser exibida no canto inferior direito e passa a ficar no topo da tela no canto inferior esquerdo e exibindo as suas cores, ao invés da marca d'água transparente, apresentando também a hashtag do programa exibido. Em 2016, passa a inserir na hashtag junto com o título do programa, a palavra NoViva.
 2018 - presente: A esfera deixa de existir e a palavra Viva passa a ficar solta, tendo um conceito semelhante ao extinto canal britânico com o mesmo nome. O logotipo padrão inicialmente era na cor roxa, mas também havia outras versões como verde, azul e laranja. Além da mudança, o canal também lançou frames das produções transmitidas nos intervalos comerciais, com uma legenda humorada, fazendo referência aos memes da internet.  Em 2023, a logo é repaginada e passa a ficar num fundo roxo com a cor amarela.

Controvérsias 
Profissionais ligados à área de teledramaturgia, tanto os que trabalham na TV Globo e hoje estão fora da emissora, reclamam que não recebem pelo uso de suas imagens nas reapresentações no Canal Viva. Para estes profissionais, a empresa deve pagar os direitos ao elenco da produção, este teria sido assunto nas reuniões de um grupo liderado por Antônio Fagundes, que visa cobrar melhores condições de trabalho. Segundo três atores ouvidos pelo Blog Mundo da TV, mantido por Fernando Oliveira do R7, o Viva compra o conteúdo licenciado da Globo, sendo ela, portanto, que deveria pagá-los. Uma vez que ela é atual empregadora de boa parte dos atores e já os remunera, forma-se então um impasse jurídico. No entanto, a coluna de Flávio Ricco consultou tanto o Viva quanto a Globo para obter respostas. A Globo declarou que todos recebem pelas reprises e que os pagamentos acontecem normalmente, já o Viva informa que não tem nenhuma obrigação de pagar direitos para autores, atores ou demais pessoas envolvidas, e justifica por que: "O contrato do Viva é de licenciamento do conteúdo da TV Globo e de outros fornecedores internacionais ou de produtoras independentes. Pagamos pelo conteúdo. Os fornecedores, como a TV Globo, BBC, CBSG etc, são responsáveis pelo pagamento dos direitos a seus contratados".

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Canais de televisão por assinatura do Grupo Globo
Subsidiárias do Grupo Globo
Canais de televisão fundados em 2010
Canais de televisão por assinatura do Brasil
 
Fundações no Rio de Janeiro em 2010
Canais de televisão de língua portuguesa